

Toponyme 

 Iba, une ville de la province de Zambales, aux Philippines ;
 Iba, un barangay (subdivision) de la province de Taal, aux Philippines.

Prénom 
Iba est un prénom féminin médiéval, d'origine germanique (variante rare d'Ida).

C'est aussi un prénom masculin, d'origine ouest-africaine.

Sigle 
IBA est un sigle qui peut désigner :
 International Budo Association, une association anglaise de Karaté ;
 , l'organisme britannique de régulation de la radio-télévision ;
  ;
 Important Bird Area (en français, zone importante pour la conservation des oiseaux) ;
 International Boxing Association ;
 Israel Broadcasting Authority, l'organisme public israélien de radio-télévision ;
 International Basketball Association, une association nord-américaine pour la promotion du basket ;
 International Bodyboarding Association, une fédération sportive de bodyboard ;
 Ion Beam Applications, une société belge, leader mondial en fabrication de cyclotrons ;
 International Bartenders Association, une association internationale des barmen ;
  (en français, acide 3-indolebutyrique), une hormone végétale ;
 Internationale Bauausstellung, une exposition internationale d'architecture.

Code 
IBA est un code qui peut désigner :
 , au Nigéria, selon la codification IATA.

Code IATA des aéroports